Le Podosfairiki Anonymi Etaireia Gymnastikos Syllogos Kallithéa (en ), plus couramment abrégé en PAE GS Kallithéa ou encore en GS Kallithéa, est un club grec de football fondé en 1966 et basé dans la ville de Kallithéa.

Historique 

 1966 : fondation du club
 2002 : première saison en première division

Palmarès

Personnalités du club

Présidents du club 
  Konstantinos Salevris
  Spyros Papadopoulos

Entraîneurs du club 

  Kóstas Nestorídis (1982 - 1983)
  Christos Zanderoglou
  Babis Tennes (1992 - 1993)
  Spyros Livathinos (1997 - 1998)
  Petros Michos (1998)
  Nikos Kovis (1998 - 1999)
  Zoran Babović (1999)
  Antonis Manikas (1999 - 2000)
  Nikos Karoulias (2000 - 2001)
  Nick Theodorakopoulos (2001)
  Nikos Kourbanas (2001 - 2002)
  Nikos Anastopoulos (2002)
  Józef Wandzik (2002)
  Vangelis Vlachos (2002 - 2003)
  Babis Tennes (2003)
  Georgios Ploubis (2003)
  Takis Lemonis (2003 - 2005)
  Vangelis Goutis (2005)
  Stoycho Mladenov (2005)
  Vangelis Goutis (2005)
  Ilie Dumitrescu (2005 - 2006)

  Georgios Vazakas (2006)
  Antonis Manikas (2006)
  Nikos Goulis (2006 - 2007)
  Antonis Dimitriou (2007)
  Vangelis Goutis (2007)
  Sakis Dedes (2007 - 2008)
  Nikos Pantelis (2008)
  Periklis Amanatidis (2008)
  Sakis Dedes (2008)
  Dimitrios Moutas (2008 - 2009)
  Savvas Pantelidis (2009)
  Stathis Stathopoulos (2009 - 2010)
  Georgios Tsobanakis (2010)
  Georgios Vlastos (2010 - 2011)
  Georgios Georgoulopoulos (2011)
  Apostolos Charalampidis (2011)
  Vangelis Goutis (2011)
  Nikos Pantelis (2011 - 2012)
  Giannis Papakostas (2012 - 2013)
  Lysandros Georgamlis (2013)
  Krzysztof Warzycha (2013 - 2014)

  Siniša Gogić (2014)
  Stavros Iliopoulos (2014)
  Nikos Pantelis (2014 - 2015)
  Loukas Karadimos (2015 - 2016)
  Takis Gonias (2016)
  Takis Pantelis (2016)
  Nikos Kourbanas (2016 - 2017)
  Stathis Stathopoulos (2017)
  Sotiris Tzoumerkiotis (2017)
  Marcello Troisi (2017)
  Giannis Tziviloglou (2017)
  Georgios Korakakis (2017 - 2018)
  Nikos Pantelis (2018)
  Sotiris Tzoumerkiotis (2018)
  Nikos Pantelis (2018 - 2019)
  Loukas Karadimos (2019 - 2020)
  Vangelis Stavrakopoulos (2020)
  Giannis Tatsis (2020)
  Giorgos Koutsis (2021)
  Giannis Tatsis (2021)
  Leonidas Vokolos (2021 - )

Anciens joueurs du club 

  Alexandros Alexandris
  Theofánis Ghékas
  Daniel Kenedy
  Bledar Kola

  Perica Ognjenović
  Foto Strakosha
  Kanfory Sylla

  Yves Triantafilos
  Stéfanos Voskarídis
  Todor Yanchev

Annexes

Lien externe 
  Site officiel du club

Notes et références 

Club de football en Grèce
Club de football fondé en 1966
Sport en Attique
Kallithéa